Уоррак () — английская фамилия. Известные носители:

  (род. 1937) — канадский политик и учёный.
 Уоррак, Гай Дуглас Гамильтон (1900—1986) — шотландский дирижёр и композитор.
 Уоррак, Джон Гамильтон (род. 1928) — британский музыковед.